Watchmen může být:
 Watchmen – Strážci (v originále Watchmen) – americká komiksová série
 Strážci – Watchmen (v originále Watchmen) – americký film režiséra Zacka Snydera, adaptace komiksu
 Watchmen (seriál) – americký televizní seriál z roku 2019 na motivy komiksu